En Pologne, Teodorowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Teodorowo, village du powiat de Lipno,
 Teodorowo, village du powiat de Radziejów.

dans la voïvodie de Mazovie
 Teodorowo, village du powiat d'Ostrołęka,
 Teodorowo, village du powiat de Płock.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Teodorowo, village.